Станом на осінь 2019 року для перевезень етилену та етану у світі було споруджено або замовлено не менше 303 суден, в тому числі 36, які мають спеціалізуватись на транспортуванні саме етану. Завершено спорудженням не менше 272 одиниць, в тому числі 20, які мають спеціалізуватись на етані. 

Не менш ніж 14 замовлень (в тому числі на 1 етановоз) скасували через банкрутство групи Sinopacific Shipbuilding Group, якій належали верфі Sinopacific  Offshore&Engineering та Yangzhou Dayang Shipbuilding. В подальшому Sinopacific  Offshore&Engineering була викуплена компанією CIMC та відновила свою діяльність, зокрема, завершила 5 із закладених раніше суден, котрі отримала гонконзька Pacific Gas.

Примітки 

Етилен